El topónimo Quiebrajano puede referirse a:

Río Quiebrajano, río que discurre por la Sierra Sur de Jaén, España.
Embalse del Quiebrajano, pantano situado en la cuenca del río homónimo, Sierra Sur de Jaén, España.